Балауса — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Балауса — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Балауса — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.